Дусматов — фамилия; имеет женскую форму Дусматова.
 Дусматов, Джур - первый секретарь Курган-Тюбинского областного комитета КП Таджикистана
 Дусматов, Хасанбой Марфжон угли (род. 1993) — узбекский боксёр-любитель, выступающий в первом наилегчайшем весе (49 кг).
 Дусматова, Гульнара Абдулаевна (род. 1964) — советская и казахстанская киноактриса,Народная артистка РК, заслуженный деятель Казахстана.